Une caisse d’allocations familiales est une institution qui délivre des allocations familiales.

Caisse d’allocations familiales
 
Caisse d’allocations familiales